Соловьёво — деревня в составе Ильинского сельсовета в Володарском районе Нижегородской области.

География 
Деревня расположена на левом берегу Клязьмы в 17 км на юго-запад от центра сельсовета посёлка Ильино и в 33 км на запад от райцентра города Володарск.

История 
По переписным книгам 1678 года деревня входила в состав Мячковского прихода, в ней было 8 дворов крестьянских и 3 бобыльских. 

В XIX — первой четверти XX века деревня входила в состав Мячковской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии, с 1926 года — в составе Гороховецкой волости Вязниковского уезда. В 1859 году в деревне числилось 30 дворов, в 1905 году — 44 дворов, в 1926 году — 67 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Соловьевского сельсовета Гороховецкого района Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ильиногорского сельсовета Ивановской области, с 1944 года — в составе Володарского района Горьковской области, с 1959 года — в составе Дзержинского района, с 1973 года — в составе Ильинского сельсовета, с 1985 года — в составе Володарского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Володарского района (Нижегородская область)